Duquesa puede referirse a:
El femenino de duque
Puerto de la Duquesa

Cocina 
Patatas duquesa, especialidad francesa elaborada a partir de puré de patata;
Duquesas de bacalao, receta de bacalao rebozado.